De Football League Cup 1999/00 was de 40ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 10 augustus 1999 en eindigde op zondag 27 februari 2000 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 1999/00
Engels voetbalkampioenschap 1999/00

Bekervoetbal 1999/00
2000